Ari Sulander, finski hokejist, * 6. januar 1969, Helsinki, Finska.

Sulander je v prvem delu kariere branil v finski ligi za klub iz domačega mesta Jokerit Helsinki, za katerega je odigral enajst zaporednih sezon. V sezoni 1995/96 je bil izbran za najboljšega hokejista finske lige. V drugem delu kariere pa je branil v švicarski ligi za klub Zürich SC Lions, za katerega je branil štirinajst zaporednih sezon, sredi sezone 2011/12 pa se je upokojil. V sezonah 1998/99 in 1999/00 je bil izbran za najboljšega vratarja švicarske lige.

Za finsko reprezentanco je nastopil na olimpijskem olimpijskem turnirju 1998, kjer je osvojil bronasto medaljo, ter sedmih svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno zlato, dve srebrni in eno bronasto medaljo. Za reprezentanco je odigral 117 tekem.

Leta 2013 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 86/87
|
|
| 34
| 0
| 1
| 1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska 2. liga
| 87/88
|
| 0
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 87/88
|
|
| 36
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska 2. liga
| 88/89
|
| 1
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| .810
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska 3. liga
| 88/89
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 88/89
|
|
| 37
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Urheilukoulu
| Finska ml. liga
| 88/89
|
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 89/90
|
| 7
| 27
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.47
| .865
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 89/90
|
| 28
| 28
| 0
| 2
| 2
| 0
| 3.83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 20
| 44
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.46
| .842
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 12
| 43
| 0
| 1
| 1
| 2
| 3.88
| .878
|
| 0
| 10
| 0
| 0
| 1
| 0
|
|
|-
| Vantaa HT
| Finska 2. liga
| 91/92
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .941
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 16
| 39
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.47
| .923
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.03
| .900
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 92/93
|
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vantaa HT
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 15
| 15
| 0
| 1
| 1
| 6
| 4.74
| .881
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 35
| 48
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.62
| .901
|
| 12
| 12
| 0
| 0
| 1
| 2
| 1.38
| .942
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 49
| 50
| 0
| 1
| 1
| 4
| 2.34
| .910
|
| 11
| 11
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1.99
| .918
|-
| Jokerit Helsinki
| Pokal federacij
| 94/95
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .910
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 1
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 44
| 50
| 0
| 2
| 2
| 4
| 1.80
| .928
|
| 11
| 11
| 0
| 0
| 2
| 0
| 1.03
| .958
|-
| Jokerit Helsinki
| Pokal federacij
| 95/96
|
| 3
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.53
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 1
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.00
| .824
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 96/97
|
| 5
| 6
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.60
| .931
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.50
| .897
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 43
| 50
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.17
| .924
|
| 9
| 9
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.75
| .938
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 2
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.53
| .896
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 97/98
|
| 4
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.74
| .933
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 33
| 48
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2.50
| .926
|
| 7
| 8
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.55
| .917
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 2
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.00
| .918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 8
| 10
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.26
| .956
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 42
| 42
| 0
| 2
| 2
| 4
| 2.46
| .929
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 2
| 4
| 3.27
| .910
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 9
| 12
| 0
| 0
| 0
| 4
| 1.94
| .922
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 45
| 45
| 0
| 2
| 2
| 6
| 2.20
| .933
|
| 15
| 15
| 0
| 1
| 3
| 0
| 2.20
| .930
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 3
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.33
| .881
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 42
| 43
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.25
| .927
|
| 16
| 16
| 0
| 0
| 0
| 2
| 1.99
| .936
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 01/02
|
| 40
| 40
| 0
| 6
| 6
| 0
| 2.44
|
|
| 13
| 13
| 0
| 1
| 7
| 0
| 2.94
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 02/03
|
| 44
| 44
| 1
| 3
| 4
| 6
| 2.39
|
|
| 12
| 12
| 0
| 0
| 4
| 1
| 2.18
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 03/04
|
| 44
| 44
| 0
| 2
| 2
| 4
| 2.46
|
|
| 13
| 13
| 0
| 0
| 2
| 2
| 2.09
|
|-
| GC Küsnacht Lions
| Švicarska 2. liga
| 03/04
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.00
| 1.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 43
| 43
| 0
| 1
| 1
| 6
| 2.62
|
|
| 15
| 15
| 0
| 0
| 1
| 2
| 2.36
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 05/06
|
| 43
| 43
| 0
| 4
| 4
| 4
| 3.05
|
|
| 10
| 10
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.35
|
|-
| GC Küsnacht Lions
| Švicarska 2. liga
| 06/07
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 06/07
|
| 32
| 43
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.71
|
|
| 4
| 4
| 0
| 0
| 1
| 0
| 1.82
|
|-
| GC Küsnacht Lions
| Švicarska 2. liga
| 07/08
|
| 1
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 07/08
|
| 49
| 49
| 0
| 1
| 1
| 2
| 2.30
|
|
| 17
| 17
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2.00
|
|-
| Zürich SC Lions
| Liga prvakov
| 08/09
|
| 8
| 8
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2.13
| .929
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 08/09
|
| 27
| 27
| 0
| 0
| 0
| 6
| 3.20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 09/10
|
| 25
|
|
|
|
|
| 2.76
| .895
|
| 7
|
|
|
|
|
| 3.60
| .872
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 10/11
|
| 9
|
|
|
|
|
| 2.80
| .910
|
| 1
|
|
|
|
|
| 2.77
| .919
|-
| GC Küsnacht Lions
| Švicarska 2. liga
| 10/11
|
| 20
|
|
|
|
|
| 3.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pelicans Lahti
| Finska liga
| 10/11
|
| 5
|
|
|
|
|
| 2.66
| .903
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 11/12
|
| 10
|
|
|
|
|
| 3.40
| .860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| GC Küsnacht Lions
| Švicarska 2. liga
| 11/12
|
| 4
|
|
|
|
|
| 2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Zunanje povezave

 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Vantaa HT
Hokejisti Zürich SC Lions
Hokejisti GC Küsnacht Lions
Hokejisti Pelicans Lahti
Helsinški športniki
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih